O Colégio Albert Einstein de Osasco nasceu em 1967.

Foi a primeira a colocar alunos em projetos na Internet ainda sob a Mandic BBS, a única a desenvolver atividades de robótica visando o futuro mercado de trabalho, os primeiros a montar um site na internet.

A primeira escola de ensino infantil e fundamental regular, a pesquisar e trabalhar com Educação a distância com o site "UV", Universidade Virtual em 1996.

Hoje é a única escola de Osasco a pertencer à UNESCO.

Ligações externas 
 Página do Colégio Albert Einstein

Albert Einstein
Instituições de educação infantil de São Paulo
Instituições de ensino fundamental de São Paulo
Instituições de ensino médio de São Paulo
Osasco
Programa de Escolas Associadas da UNESCO